Por todo lo alto puede referirse a:

Por todo lo alto (2006-2007), telenovela venezolana.
Por todo lo alto (2008), serie juvenil venezolana.